– japoński skoczek narciarski, reprezentant klubu Megmilk Snow Brand Ski Team. Medalista mistrzostw kraju. Uczestnik mistrzostw świata (2021).

Przebieg kariery 
27 września 2014 w Râșnovie zadebiutował w cyklu FIS Cup, zajmując 7. miejsce. Dzień później zakończył zawody na 2. pozycji. W sierpniu 2016 w Kuopio wystąpił w Letnim Pucharze Kontynentalnym. W drugim z konkursów zajął 28. miejsce, zdobywając pierwsze w karierze punkty zawodów tej rangi. 19 stycznia 2019 w Sapporo w swoim debiucie w zimowym Pucharze Kontynentalnym zajął 15. lokatę. 26 stycznia 2019, również w Sapporo, w pierwszym swoim starcie w Pucharze Świata zdobył punkty, zajmując 26. miejsce.

W lipcu 2019 zwyciężył w konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego w Szczuczyńsku. W sierpniu 2019 zajął kolejno 3. i 2. miejsce w zawodach Letniego Grand Prix w Hakubie. W pozostałych konkursach LGP 2019 jeszcze raz zajął miejsce w pierwszej dziesiątce i w klasyfikacji generalnej cykl zakończył na 7. pozycji.

Sezon zimowy 2019/2020 rozpoczął od występów w Pucharze Kontynentalnym, gdzie w 4 startach trzykrotnie stanął na podium i odniósł jedno zwycięstwo, w zawodach w Ruce. Począwszy od grudniowych konkursów w Engelbergu znalazł się w składzie reprezentacji Japonii na zawody Pucharu Świata. W dalszej części sezonu regularnie zdobywał punkty tego cyklu. Najwyżej sklasyfikowany był na 12. miejscu, 2 lutego 2020 w Sapporo, poza tym najczęściej zajmował miejsca w trzeciej dziesiątce. W klasyfikacji generalnej Puchar Świata 2019/2020 zakończył na 34. miejscu ze 109 punktami.

Przez cały sezon zimowy 2020/2021 startował w Pucharze Świata, w większości występów zdobywając punkty. 6 grudnia 2020 po raz pierwszy ukończył indywidualne zawody cyklu w pierwszej dziesiątce, zajmując 5. miejsce w konkursie w Niżnym Tagile. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2020, na których zajął 17. pozycję indywidualnie i 5. w drużynie. W lutym 2021 dwukrotnie zajmował lokaty w najlepszej dziesiątce Pucharu Świata, zawody w Klingenthal i Zakopanem kończąc na 8. miejscu. Wystartował na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021. Indywidualnie zajął 21. pozycję na skoczni normalnej i 13. na dużej, był też 4. w drużynie męskiej. Sezon 2020/2021 Pucharu Świata ukończył na 20. miejscu w klasyfikacji generalnej z 291 punktami.

W sezonie 2021/2022 Pucharu Świata regularnie startował w zawodach, a punkty zdobył dziewięciokrotnie. Najwyżej klasyfikowany był na 22. pozycji, w styczniu 2022 w Willingen.

Stawał na podium mistrzostw Japonii. W 2018 zdobył brązowy medal w zawodach na skoczni dużej, a w 2019 oraz 2021 zdobył srebro na skoczni normalnej.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Satō na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Satō na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 19 marca 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Six

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Titisee-Neustadt Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2019

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2020/2021

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1997
Ludzie urodzeni w Sapporo